Lygosoma punctatolineatum est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lygosoma punctatolineatum Boulenger, 1893 est un synonyme de Scincella punctatolineata (Boulenger, 1893)
 Lygosoma punctatolineatum Boulenger, 1907 nec Boulenger, 1893 est un synonyme de Lankascincus taprobanensis (Kelaart, 1854)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Sphenomorphinae